

Топонім 

 Фельден — ярмаркова община в окрузі Філлах-Ланд, земля Каринтія.

 Фельден — місто в землі Баварія
 Фельден — громада в землі Баварія
 Фельден — район міста Герріден в Баварії

Прізвище 
Фе́льден () — німецьке прізвище
 Еміль Якоб Фельден (1874—1959) — німецький протестантський богослов

Див. також 
 Вельден — поселення в муніципалітеті Венло